Mobilität steht für:

 Beweglichkeit, das Vermögen eines Lebewesens, sich fortzubewegen und unterschiedliche Haltungen einzunehmen
 Beweglichkeit (Physik), Beweglichkeit  oder Mobilität 
 räumliche Mobilität, Beweglichkeit von Personen und Gütern im geographischen Raum
 soziale Mobilität, Wechsel von Personen oder Gruppen zwischen unterschiedlichen sozio-ökonomischen Positionen
 grenzüberschreitende Arbeits- und Ausbildungsmobilität, siehe Globalisierung #Mobilität von Personen

Siehe auch:
 E-Mobilität (Online-Geschäftsprozesse)

 Mobility, Mobil (Begriffsklärungen)